Cordulegaster sarracenia – gatunek ważki z rodziny szklarnikowatych (Cordulegastridae).

Przypisy

Bibliografia 
 

Cordulegaster
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2011 roku